George IV van het Verenigd Koninkrijk (George IV Augustus Frederick, 1762-1830) koning van het Verenigd Koninkrijk (1820-1830) plus diverse andere titels.
George IV Lasja (1192-1223), koning van Georgië (1213-1223)
Giorgi IV van Imeretië (1684), koning van Imeretië (West-Georgië) (1681-1683)